Riccabona ist der Familienname folgender Personen:

 Riccabona (Familie) 
 Benedikt Riccabona von Reichenfels (1807–1879), ab 1861 Fürstbischof von Trient
 Christof Riccabona (* 1937), österreichischer Architekt und Autor
 Felix Adam von Riccabona zu Reichenfels (1772–1881), österreichischer Beamter und Politiker
 Georg Riccabona (1933–2019), österreichischer Nuklearmediziner
 Gottfried Riccabona (1879–1964), österreichischer Rechtsanwalt
 Julius Riccabona Freiherr von Reichenfels (1835–1924), österreichischer Gutsbesitzer, Beamter und Politiker
 Karl Joseph von Riccabona (1761–1839), ab 1826 Bischof von Passau
 Max Riccabona (1915–1997), österreichischer Autor und Künstler
 Scholastika von Riccabona (1884–1963), österreichisch-deutsche Benediktinerin und Äbtissin
 Thomas Riccabona (* 1951), österreichischer Filmarchitekt und Szenenbildner